FIS Cup kobiet w skokach narciarskich – zawody w skokach narciarskich organizowane przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Pierwsza edycja z udziałem kobiet odbyła się w sezonie 2012/2013.

Zdobycie punktów do klasyfikacji generalnej cyklu daje możliwość wystartowania w zawodach wyższych rangą od Pucharu FIS, czyli w Pucharze Kontynentalnym. Aby wyniki zawodów były zaliczane do klasyfikacji generalnej, muszą wystartować zawodniczki z co najmniej pięciu krajów w odróżnieniu do Pucharu Świata oraz Letniego Grand Prix.

Zasady są w większości takie same jak w zawodach wyższej rangi. Aby dana zawodniczka mogła wziąć udział w zawodach FIS Cup musi posiadać aktywny kod FIS (FIS Code).

Pierwsze w historii zawody Pucharu FIS kobiet odbyły się 14 lipca 2012 roku w austriackim Villach, na skoczni normalnej HS-98. Konkurs ten zwyciężyła Słowenka Ema Klinec.

Zwyciężczynie

Najwięcej razy na podium klasyfikacji generalnej 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Najwięcej razy na podium klasyfikacji generalnej według państw 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Konkursy indywidualne

Najwięcej zwycięstw w konkursach FIS Cup 
Uwzględniono zawodniczki z co najmniej trzema zwycięstwami. Stan na 20 stycznia 2021 po konkursie w  Szczyrku

Najwięcej miejsc na podium w konkursach FIS Cup 
Stan na 20 stycznia 2021 po konkursie w  Szczyrku

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 Klasyfikacje generalne i wyniki poszczególnych konkursów FIS Cup

FIS Cup w skokach narciarskich